SRV peut faire référence à :
 Enregistrement SRV, 
 Kliper,
 
 Stevie Ray Vaughan (1954-1990), un guitariste américain des années 1980,
 /srv, un répertoire des systèmes de fichiers Unix,
 Service de référence virtuel, proposé par les bibliothèques.